Ruda – bóstwo rodzaju żeńskiego, otaczane szczególną czcią w okresie przedmuzułmańskim w północnej i środkowej Arabii.

Czczona jako bogini ziemi i urodzaju, przedstawiana niekiedy pod postacią nagiej kobiety, trzymającej w rękach końce rozpuszczonych włosów, z wyobrażeniem gwiazdy na prawej ręce.

Bibliografia 
 

Mitologia arabska